Norwegia:
 Gran – gmina
 Gran – przystanek kolejowy w Gran

Osoby:
 Ahmed Grañ – przywódca muzułmański
 Wiera Gran – polska piosenkarka

Inne:
 gran – jednostka masy
 Gran – kaszubski herb szlachecki

Zobacz też:
 Grän